

Арись — місто обласного значення, Туркестанська область
 Арись — річка у Туркестанській області, права притока Сирдар'ї
 Арись — село, Караконирський сільський округ, Отирарський район, Туркестанська область
 Арись — село, Отрарський сільський округ, Отирарський район, Туркестанська область

Див. також 
 Ариська міська адміністрація
 Ариський сільський округ
 Арись-поле